Ньюкирк, Нью́керк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ньюкирк, Ингрид (род. 1949) — активистка движения за права животных, писательница.
 Ньюкирк, Той (род. 1972) — американская актриса, продюсер, режиссёр и сценарист.

Примечания